Santacroce ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Santacroce (1655–1712), Kardinal und Diplomat des Heiligen Stuhls

 Fabiano Santacroce (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Girolamo da Santacroce (* um 1480/85; † 1556), italienischer Maler
 Girolamo Santacroce (Bildhauer) (1502–1537), italienischer Bildhauer
 Marcello Santacroce (1619–1674), italienischer Kardinal und Bischof
 Prospero Santacroce (1514–1589), italienischer Kardinal und Bischof

Siehe auch:
 Santa Croce